Mazoch:
 Jan Mazoch
 Jiří Mazoch

Masoch:
 Leopold Sacher-Masoch von Kronenthal
 Leopold von Sacher-Masoch
 Franciszek Masoch